Westertoren (Amsterdam), de toren die bij de Westerkerk hoort;
westtoren of westertoren, de kerktoren die gebouwd is aan het westelijke uiteinde van een kerkgebouw.